Кавадзу (Сідзуока)
Кавадзу (Сімане)
Кавадзу (Тіба)
Кавадзу (Тояма)